Blois, comuna al departament de Loir i Cher (regió del Centre-Vall del Loira, França)
 Blois-sur-Seille, municipi al departament del Jura (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Bisbat de Blois, seu de l'Església Catòlica a França, sufragània de l'arquebisbat de Tours
 Cantó de Blois-1, cantó al districte de Blois del departament de Loir i Cher (França)
 Cantó de Blois-2, cantó al districte de Blois del departament de Loir i Cher (França)
 Cantó de Blois-3, cantó al districte de Blois del departament de Loir i Cher (França)
 Cantó de Blois-4, cantó al districte de Blois del departament de Loir i Cher (França)
 Cantó de Blois-5, cantó al districte de Blois del departament de Loir i Cher (França)
 Casa de Blois, llinatge sorgit de la noblesa franca 
 Castell de Blois, edifici al departament de Loir-et-Cher
 Comtat de Blois, jurisdicció feudal de França originada vers el 900
 Districte de Blois, districte del departament francès del Loir i Cher (regió del Centre-Vall del Loira, França) 
 Tractat de Blois, diversos acords
 Vescomtat de Blois, jurisdicció feudal de França centrada a Blois sorgida el segle IX